EHF Champions League 2022/23 steht für:

 EHF Champions League der Frauen 2022/23
 EHF Champions League der Männer 2022/23